Torre Civica a Trento
Torre Bissara a Vicenza